В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кеті Ріналді здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гаррінгтон 6-1, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Пем Кеселі (півфінал)
 Бет Нортон (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (переможниця)
 Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)

 Джулі Гаррінгтон (фінал)
 Маріе Пінтерова (2-ге коло)
 Duk-Hee Lee (1-ше коло)
 Барбара Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981